Sobradinhensi – abitanti di Sobradinho (Bahia)
Sobradinhensi – abitanti di Sobradinho (Rio Grande do Sul)